Nederwiet (plant) - de in Nederland gecultiveerde plant Cannabis sativa.
 Nederwiet (lied) - een lied over een plant van de Nederlandse band Doe Maar uit 1980.
 Nederwiet (documentaire) - een documentaire van IDTV uit 2011.